

Storia
 Battaglie dei Tre Monti – battaglie della prima guerra mondiale sui "Tre Monti" (Col del Rosso, Col d'Echele, Monte Valbella)

Cucina 
 Sise delle monache (o Tre monti) – dolce abruzzese